Pfanne steht für:

 Pfanne, ein flaches Gefäß zum Braten und Kochen
 Hohlpfanne, eine Dachziegelform
 Würzepfanne zum Bierbrauen
 Gießpfanne, im Stahlwerk ein Gefäß zum Gießen von flüssigem Stahl
 Gelenkpfanne (auch: Kugelpfanne), Teil eines Kugelgelenkes 
 Pfanne (Geomorphologie), eine meist wasserlose Senke
 Pfanne (Einheit), ein Volumenmaß für Salz und Holz
 Pfanne (Waffentechnik), Pulver- oder Zündpfanne
 Pfanne (Heraldik), eine Wappenfigur

Pfanne ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Pfanne (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Pfanne (1923–1990), deutscher Psychologe und Sachverständiger für Handschriften

Siehe auch:
 Bettpfanne
 Pfann
 St. Ingberter Pfanne, ein deutscher Kleinkunstpreis